Галина Алексеевна Ненашева (девичья фамилия Семененко; род. , Онега, Архангельская область) — советская и российская эстрадная певица, (контральто), актриса. Заслуженная артистка России (2002).

Биография 

Родилась в Онеге. Мать, Раиса Гавриловна Семененко (родилась в 1916 году на Украине, в селе Лютенька на Полтавщине), после призыва отца (родом из Красного Луча Луганской области) на фронт, попала в эвакуацию в Кировскую область, а позднее — в Чебаркуль, административный центр Чебаркульского района Челябинской области, где семья жила в бараке. В Чебаркуле семья жила в 20-комнатном бараке, и в это время 5-летняя Галя пристрастилась к пению. Соседи часто жаловались матери: «Рая, уйми свою Галку. Ты на работе, а она весь день песни кричит». Раиса Гавриловна на всю жизнь запомнила, что пела дочь: «Нэ пытай, чому в мэнэ заплакани очи, чому часто тикаю я в гай. И блукаю я там до пивночи, нэ пытай, нэ пытай, нэ скажу!»

«Папа был военным, а мама окончила в Ленинграде библиотечное училище. Кстати, она родом из Полтавы. Папа тоже украинец — он из Красного Луча Луганской области. А я родилась в Архангельске, там нас война застала. С годами связи с Украиной были утеряны. Родственники какие-то, по-моему, в Харькове живут. В общем, Россия меня приютила, но в паспорте у меня написано, что я — украинка…»

Склонность к пению проявилась у Галины с детства. У отца Галины вскоре после возвращения с войны появилась другая женщина, и он ушёл из семьи. Мать воспитывала дочку одна. Отец продолжал служить, а мать окончила в Ленинграде библиотечное училище.

«Музыкального образования у меня не было. Природа одарила голосом, и я понимала, что это моё главное достоинство. У меня с детства было контральто, даже хотела петь в мужском хоре. Мой прадед по маминой линии был дьяконом, пел в одной из полтавских церквей, он обладал уникальнейшим басом — его сравнивали с шаляпинским. Я с первого класса занималась в художественной самодеятельности (у нас был замечательный Дом культуры). Вообще, послевоенное время было особое, люди думали о том, чтобы дети не бегали по улицам, а занимались каким-то делом. Вот я как запела — так и пою до сих пор. А в седьмом классе на заключительном концерте смотра художественной самодеятельности Южно-Уральского края меня отметили как лучшую. Среднюю школу я окончила в Чебаркуле Челябинской области, а потом поехала в Челябинск. В нашем военном городке перспектива была одна: выйти замуж за офицера.»

В 1958 году, после окончания чебаркульской средней общеобразовательной школы Ненашева была принята в хор Челябинского оперного театра. 

- На прослушивании в Челябинском оперном театре я удивила всех присутствующих своими низкими нотами (мне было всего 17 лет). Так я попала в хор театра. Главный дирижёр театра потом часто говорил: «Эту девочку надо беречь — когда будем ставить «Ивана Сусанина», она споёт партию Вани». В общем, меня очень оберегали, педагоги занимались со мной вокалом… И в один из отпусков я решила поехать в Москву. Это было в 1960 году. Ехала я пробоваться в один из оркестров — к Рознеру или к Лундстрему. Рознера в Москве не оказалось, и я поехала к Лундстрему. Там тогда работал квартет «Аккорд» Вали Дворянинова. Съездила с Лундстремом в Прибалтику, где ко мне пришёл первый настоящий успех. К сожалению, жильём меня обеспечить не могли (оркестр Лундстрема сам был в Москве на птичьих правах). А я к этому времени с мужем разошлась, на руках 9-месячный сын… Пришлось возвращаться в Озёрск. Но уже на следующий год я поехала опять в Москву — поступать в студию эстрадного искусства. Сразу поступить не получилось по ряду причин, и тогда мне посоветовали перебраться поближе к Москве — в Тамбовскую филармонию. Я думала, поеду ненадолго, а получилось на шесть лет. Встретила там Володю Ненашева, своего будущего мужа. Меня приглашали в то время в Ленинград, Кишинёв, в Прибалтику, но меня в Тамбове всё устраивало. Однако прошло время и стало чего-то не хватать, хотя и квартиру уже дали. А потом в Москве была очередная декада, и меня дирижёр Владимир Рубашевский пригласил на работу в Московский мюзик-холл. Со временем к нему же в ансамбль «Коробейники» перешёл и мой муж Володя…» Второй муж Галины Ненашевой усыновил сына Галины от первого брака (Леонида), и дал ему свою фамилию. От второго брака родилась дочь Алёна. Сейчас Леонид живёт в США, он звукорежиссёр, женат на американке и растит сына Никиту. Внук Галины увлекается музыкой и играет на рояле.

В 1961 году она перешла выступать на драматическую сцену, а следом за ней — в оперетту, где, как певица, приобрела сценический опыт. Некоторое время пела в Театре оперетты в городе Озёрске.

В Прибалтике, с песней армянского композитора Арно Бабаджаняна «Мосты», состоялся певческий дебют Ненашевой.

В 1963 году под руководством Эдуарда Михайловича Смольного начала выступать в составе вокально-инструментального ансамбля «Молодость» Тамбовской филармонии, где проработала около пяти лет. Там она впервые спела вместе с Ксенией Георгиади (в дальнейшем они совместно будут выступать в сводном концерте «Легенды СССР» в ЦКиОМ Северодвинска в 2010 году).

После ухода из ВИА в 1968 году выступала в мюзик-холле города Москвы в постановке А. Конникова «Я — песня!». В Московском мюзик-холле Галина Ненашева впервые исполнила свой шлягер «А лес стоит загадочный…» на музыку Владимира Шаинского и романс «Ямщик, не гони лошадей». В то время многие считали Ненашеву лучшей исполнительницей «Ямщика». «Ну я его пою до сих пор. Сделала перезапись в несколько другой манере. А тогда обо мне была Валентиной Игнатовой написана хорошая, хвалебная статья в журнале «Театр». И только благодаря этой статье мне разрешили сделать запись на пластинку. Работая в Мюзик-холле, я первый раз в 1969 году выступила на международном конкурсе и стала лауреатом. Потом уже, работая самостоятельно, принимала участие в разных фестивалях и в пяти международных конкурсах. После закрытия Мюзик-холла я перешла на работу в «Росконцерт» и стала выступать с сольными концертами». Тогда за звездами не надо было бегать, умолять дать интервью или автограф, они были отзывчивы и словоохотливы, не требовали за публикацию о себе гонорар и не заграждались от прессы и своих поклонников крутыми накачанными телохранителями. Да, в 70-80-е они были демократичными, как само искусство - то есть принадлежали народу, светили со сцены сдержанным светом, имели хорошие голоса и придирчиво относились к песенным текстам.

В 1969 году  поэт и композитор Д.Тухманов на фирме «Мелодия» вышел первый миньон певицы - Миньон дерзаний, где был локомотив Я люблю тебя, Россия - тогда живое исполнение этой песни стало самым великим в жизни Ненашевой.

В 1970 году участвовала в Международном фестивале песни в Сопоте, в конкурсе польской песни. Песня издана на виниловом альбоме «Sopot '70» (LP Muza XL0636, 1970): «Halina Nienasowa — Zapamiętaj, że to ja» (Jacek Szczygieł — Zbigniew Stawecki).

В августе 1972 года на стадионах в нескольких городах Владимирской области - Александрова, Кольчугина, Коврова и Владимира под открытым небом прошли праздничные концерты посвящённые 50-летию образования СССР на котором выступили Галина Ненашева, Валерий Ободзинский, Майя Розова, Нина Бродская, Алла Пугачёва, Дмитрий Ромашков и Валерий Песельник.

В мае 1978 года с большим успехом выступила на фестивале «Красная гвоздика».

Выступала на телевизионном фестивале «Песня года», представляла песни, ставшие лауреатами конкурса: в 1971 году — «Любите Россию» (С. Туликов — О. Милявский) и «Я люблю тебя, Россия» (Д. Тухманов — М. Ножкин), а в 2000 году («Песня века») — «Белая лебедь» (А. Флярковский — Л. Дербенёв).

В разное время Ненашева работает с оркестром Ю. Силантьева, с оркестром Государственного радио под управленим Б. Карамышева, с оркестром Большого театра, оркестром кинематографии, выступала в концертах с М. Магомаевым, Л. Зыкиной и Э. Хилем. Выступала с ансамблем «Дивертисмент» под руководством Бориса Гольдштейна а затем Михаила Ремесника, с ВИА «Коробейники». С 1972 года выступала с оркестром в который входили: ударник Владимир Ненашев, также Александр Васильев, Владимир Смоляницкий, руководитель ансамбля Валерий Беспалов.

Давала концерты в провинции, например: в 1972 г. - в г. Благовещенске, 1973 г. – г. Белгороде, 1974 г. –  Красноярске и Саранске, 1976 г. – Смоленске, 1985 г. – Пензе. Гастролировала в Украине, Таджикистане, Абхазии, Польше. 

За вечер в сольном концерте Галина Ненашева представляла слушателям более 10 песен. Значит, на сцене за какой-то час ей предстояло десятикратное перевоплощение. Сыграть одну за другой десять маленьких ролей - труд великий.

Её любили за «Белую лебедь» и «Синеву». Потом она как-то незаметно и надолго исчезла из поля зрения; хотя на слуху о ней было много всякого и разного, это относили к числу досужих сплетен, которые во все времена окружают артистов. «Просто я почувствовала, что работать становится все труднее: концерты, радио и телевидение находятся во власти чиновников от культуры, и чтобы получить выгодные контракты или поездку за границу, нужны, как теперь принято говорить, откаты, а попросту - элементарные взятки. А мне, как талантливому и знающему себе цену человеку не хотелось».

Пик популярности Галины Ненашевой пришёлся на 1970-е годы. Она вполне могла бы составить конкуренцию Людмиле Зыкиной, с которой у неё даже произошёл конфликт. В одном из концертов принимали участие обе исполнительницы. В их репертуаре были песни с одинаковым названием. Людмила Зыкина попросила молодую певицу отказаться от исполнения своей «Травушки-муравушки». Ненашева отказалась, и с тех пор вокалистки стали негласными врагами. Галина Ненашева и её супруг Владимир впоследствии обвиняли Людмилу Зыкину в том, что у Ненашевой стали отменять концерты и она на 10 лет осталась почти без работы. Однако при этом замалчивают тот факт, что концерты стали отменять после того, как на очередных гастролях супруги, слегка перебрав спиртного, устроили громкий скандал с дракой. Репутации Галины Ненашевой был нанесён колоссальный вред. Она даже пыталась пообщаться с Леонидом Брежневым, однако так и не смогла с ним встретиться. Лишь десять лет спустя она смогла вернуться на эстраду, но достичь былой славы ей уже не удалось.

Появилась певица так же неожиданно. В телепрограмме «Старый телевизор», ностальгирующей о 1970-х, Ненашева вышла в шикарном, белопушистом наряде, совсем не изменившаяся, узнаваемая, стройная, улыбчивая – «белая лебедь» вернулась, чтоб опять волновать своим неповторимым голосом. Он зазвучал и по радио. Но уже не так часто, как хотелось бы. Ненашева сохранила свой репертуар, свой имидж и даже приобрела новых слушателей и поклонников. Певица гастролировала, принимала участие во многих концертах и фестивалях. Так, Галина Ненашева участвовала в гастрольном турне, посвящённом памяти великой польской певицы Анны Герман, тем более что в своё время их связывали дружеские и творческие отношения. Они часто встречались в Польше, так как Ненашева гастролировала там и была очень популярна. Если Герман узнавала, что в концерте будет принимать участие Ненашева, она заранее просила организаторов, чтобы им дали одну гримёрку на двоих. Ненашева мечтала, чтобы Герман побывала у неё в гостях в Москве, но у последней никак не получалось. Из Польши А. Герман часто присылала Ненашевой подарки — пудру, косметику, разные женские украшения. Тогда в СССР всё это было дефицитом. На многих концертах Ненашева замечала, что Герман стоит за кулисами и внимательно слушает её выступление. Так, однажды А. Герман услышала романс «Ямщик, не гони лошадей», который тут же попросила у Ненашевой разрешения исполнять. «Ямщик» давался Герман нелегко, но с годами этот романс укрепился в её концертном репертуаре.

В начале 2000-х Ненашева сотрудничала с оркестром МВД «Россияне», челябинским оркестром «Малахит». Выступала в сопровождении инструментального ансамбля «Дивертисмент». В 1997 году вышел альбом «Острова разлуки». В 1999 — альбом «Бабье лето», в 2005 году выпущен CD диск «Галина Ненашева. Золотая коллекция Ретро».

В 2000 году Галина Ненашева приняла участие в фестивале «Песня года» — 2000 с песней «Белая лебедь». 10 марта 2001 года Галина Ненашева приняла участие в программе «Два рояля» — «Галина Ненашева и Тамара Миансарова против Надежды Чепраги и Людмилы Рюминой». В 2005—2006 гг. в составе программы памяти Анны Герман участвовала в гастрольном туре, посвященном памяти великой певицы. В 2006 г. принимает участие в программе «Мелодии дружбы-2006» и других концертах музыкального проекта «Имена на все времена».

Наиболее известные песни в исполнении Галины Ненашевой: «Белая лебедь» (из кинофильма «Русское поле», «Мосфильм», 1971 год), «Калинка», «Ямщик, не гони лошадей», «Любите Россию», «Я люблю тебя, Россия», «Синева», «Колыбельная с четырьмя дождями», «Подари мне платок», «Шум берёз», «Нет, мой милый», «А лес стоит загадочный», «О чём плачет вьюга», «Ненаглядный мой».

В 2014 году один из выпусков авторской программы Олега Нестерова «По волне моей памяти» был посвящён Галине Ненашевой.

19 марта 2021 года Галина Ненашева была героем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале Россия-1.

В настоящее время певица много гастролирует, принимает участие во многих концертах и фестивалях, в частности в мероприятиях проекта «Имена на все времена».

Как и многие певцы, чьё творческое становление пришлось на 1960–1970-е годы, Галина Ненашева даёт следующую оценку состоянию нынешней эстрады: «Сама-то я выросла на Урале, телевизора тогда у нас не было, и песни кумиров моей юности слушали по радио. И, тем не менее, каждого из них узнавали с первой же ноты. Это были индивидуальности. Да и потом все знали, что такую песню исполняет Эдуард Хиль, такую — Эдита Пьеха. Конечно, кто-то был более популярен, кто-то менее, но каждый имел своих поклонников и был узнаваем. Сейчас я, человек с музыкальным слухом, зачастую, если не вижу, кто поёт, так и никогда не догадаюсь».

Эмоциональное, насыщенное пение сочетается у Галины Ненашевой с искренностью и задушевностью, красота тембральных красок голоса - с обнаженной страстностью. Она дала дорогу на большую эстраду песням, которые уже стали классикой. Это — «Белая лебедь», «Я люблю тебя Россия», «А лес стоит загадочный», «Шум берез», «Синева», «Нет, мой милый», «Подари мне платок» и многие другие. 

«Раньше-то было по-другому: во времена СССР люди были добрее и чище. В любом случае за всё благодарю судьбу. Люблю свою страну и с улыбкой наблюдаю, как нам завидуют во всём мире. О переезде за рубеж никогда не думала».

Семья 
 Первый муж — балетмейстер Владимир Колчанов (от него родился сын Леонид).
 Второй муж — администратор Тамбовской филармонии Владимир Ненашев. От него родилась дочь Алёна. Он также усыновил Леонида и дал ему свою фамилию. Леонид сейчас живёт в Америке, женат на гражданке США и воспитывает сына Никиту.

Дискография 
1970 — Галина Ненашева (миньон)

1970 — Поёт Галина Ненашева (миньон)

1970 — Поёт Галина Ненашева (LP)

1971 — Поёт Галина Ненашева (миньон)

1972 — Галина Ненашева (миньон)

Audio CD 
 1997 — «Острова разлуки»
 1999 — «Бабье лето»
 2005 — «Галина Ненашева. Золотая коллекция Ретро»
 2008 — «Галина Ненашева. Любите Россию» (серия «Имена на все времена»)
 2008 — «Галина Ненашева. Не улетай, любовь» (серия «Золотая коллекция Ретро», 2 CD)
 2009 — «Галина Ненашева. Лучшие песни»

Награды 
 1969 — Победитель на Международном фестивале «Красная гвоздика» в Сочи.
 1970 — Лауреат конкурса «Золотой Олень» в Румынии, отмечена специальной премией
 1971 — Лауреат фестиваля «Песня года», представляла песни, ставшие лауреатами конкурса: в 1971 году — «Любите Россию» (С. Туликов — О. Милявский) и «Я люблю тебя, Россия» (Д. Тухманов — М. Ножкин).
 2000 — Лауреат фестиваля «Песня года» — «Белая лебедь» (А. Флярковский — Л. Дербенёв).
 2002 — Заслуженная артистка России.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Галины Ненашевой 
 Песни в исполнении Галины Ненашевой 

Заслуженные артисты Российской Федерации
Артисты Московского мюзик-холла